Principia kan åsyfta:

Arkeologiska parken Principia – ett friluftsmuseum i Rijeka i Kroatien
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – ett vetenskapligt verk av Isaac Newton
Principia (arkitektur) – det latinska namnet för den främsta byggnaden i ett romersk castrum
Principia Ethica – en bok skriven av George Edward Moore
Principia Discordia – en discordianisk religiös text skriven av Gregory Hill
Principia Mathematica – ett verk av Alfred North Whitehead och Bertrand Russell
2653 Principia – en asteroid